Das ATP Challenger Lüdenscheid (offizieller Name: Platzmann Sauerland Open) ist ein seit 2021 stattfindendes Tennisturnier in Lüdenscheid, Deutschland. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sand ausgetragen.

Liste der Sieger

Einzel

Doppel

Weblinks 
 Ergebnisarchiv der ATP

Lüdenscheid
 
Erstveranstaltung 2021